Forcalquier (stad), een stadje en gemeente in Frankrijk
 het middeleeuwse graafschap Forcalquier
 kanton Forcalquier